Peller Károly (1937) Balázs Béla-díjas hangmérnök
 Peller Károly (1979) színész, operetténekes